Саль-де-Бельвес́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 60 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Саль-де-Бельвес на сайті французького Національного інституту географії
 Саль-де-Бельвес на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саль-де-Бельвес на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саль-де-Бельвес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саль-де-Бельвес на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь